David Stříž (né le  à Frýdek-Místek en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

En club 
Formé dans le club de sa ville natale, David Striz commence sa carrière professionnelle en 2. liga avec son club formateur durant la saison 1999-2000.
En 2002, il part jouer en Suède en Allsvenskan dans le club de l’IF Sundsvall. Il y jouera durant 6 saisons. De 2008 à 2009, il s’engagera pour l’IF Troja-Ljungby, toujours en Allsvenskan.
Depuis 2009, David Striz évolue avec l’Étoile noire de Strasbourg en Ligue Magnus. À l'issue de la saison 2016-2017, il met un terme à sa carrière professionnelle.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000|| HC Frýdek-Místek || 2. liga || 6|| 2|| 3|| 5|| 22|| || || || || 
|- 
| 2000-2001|| HC Frýdek-Místek || 2. liga || 7|| 0|| 0|| 0|| 8|| || || || || 
|-
| rowspan="2"| 2001-2002|| HC Frýdek-Místek || 2. liga || 4|| 0|| 2|| 2|| 8|| || || || || 
|-
|KLH Chomutov || 1. liga|| 10|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| IF Sundsvall|| Allsvenskan || 37|| 9|| 7|| 16|| 42||2||0||1||1||0
|-
| 2003-2004|| IF Sundsvall|| Allsvenskan || 43|| 4|| 4|| 8|| 44||2||0||0||0||0
|-
| 2004-2005|| IF Sundsvall|| Allsvenskan || 6|| 0|| 2|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| IF Sundsvall|| Allsvenskan || 30|| 2|| 8|| 10|| 36|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| IF Sundsvall|| Allsvenskan || 37|| 6|| 8|| 14|| 42|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| IF Sundsvall|| Allsvenskan || 34|| 0|| 8|| 8|| 40|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 37|| 0|| 8|| 8|| 48||1||0||0||0||0
|-
| 2009-2010|| Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26|| 3|| 5|| 8|| 32|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|- 
| 2009-2010|| Strasbourg || CdF || 4|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Strasbourg || CdL || 2|| 0|| 2|| 2|| 10|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Strasbourg || Ligue Magnus || 26|| 1|| 9|| 10|| 36|| 15|| 3|| 0|| 3||14 
|-
| 2010-2011|| Strasbourg || CdF || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Strasbourg || CdL || 8|| 0|| 2|| 2|| 8||2||0||0||0||2
|-
| 2011-2012 || Strasbourg || Ligue Magnus ||26||1||12||13||30||5||0||0||0||0
|- 
| 2011-2012 || Strasbourg ||CdF||4||0||0||0||4|| || || || ||
|- 
| 2011-2012 || Strasbourg ||CdL ||5||0||2||2||4|| || || || || 
|-
| 2012-2013|| Strasbourg || Ligue Magnus || 25 || 3 || 4 || 7 || 26 || 9 || 1 || 1 || 2 || 6 
|-
| 2012-2013|| Strasbourg || CdF || --|| --|| --|| --|| --|| || || || || 
|-
| 2012-2013|| Strasbourg || CdL || --|| --|| --|| --|| --|| || || || || 
|-
| 2013-2014|| Strasbourg || Ligue Magnus || 26 || 2 || 3 || 5 || 16 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2013-2014|| Strasbourg || CdF || --|| --|| --|| --|| --|| || || || || 
|-
| 2013-2014|| Strasbourg || CdL || --|| --|| --|| --|| --|| || || || || 
|-
| 2014-2015|| Strasbourg || Ligue Magnus || 21 || 0 || 4 || 4 || 12 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2014-2015|| Strasbourg || CdF || --|| --|| --|| --|| --|| || || || || 
|-
| 2014-2015|| Strasbourg || CdL || --|| --|| --|| --|| --|| || || || || 
|-
| 2015-2016|| Strasbourg || Ligue Magnus || 22 || 0 || 2 || 2 || 24 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || Strasbourg || Ligue Magnus || 42 || 1 || 7 || 8 || 22 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2

| 214 || 11 || 46 || 57 || 198 || 55 || 4 || 5 || 8 || 30

Références

Voir aussi 

Naissance en novembre 1981
Naissance à Frýdek-Místek
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur de l'Étoile noire
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du IF Sundsvall Hockey
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du IF Troja-Ljungby